Иван Агафонович Папуш () — украинский общественный деятель, краевед, директор Мариупольского музыкального училища. Основатель и директор музея этнографии и истории греков Приазовья. Заслуженный работник культуры УССР. Член Национального Союза журналистов Украины. Почётный гражданин Мариуполя и Сартаны.

Биография 
Иван Папуш родился в поселке Сартана в крестьянской семье. По национальности — грек. В 1937 году отец был арестован во время «греческой операции» НКВД (реабилитирован в 1960 году).

С 1943 года — на фронте, участвовал в освобождении Мелитополя. Демобилизован в 1946 году, работал в Сартане в доме культуры и в школе, руководил струнным оркестром и хором.
 
С 1953 по 1957 год учился в Артёмовском музыкальном училище как баянист, руководитель оркестра народных инструментов и педагог-методист. С 1957 года работал завучем, заместителем директора, директором в Дзержинской и Артёмовской музыкальных школах.

В 1970 году оканчивает заочно Донецкий музыкально-педагогический институт (ныне — Донецкая государственная музыкальная академия) и становится директором Мариупольского музыкального училища.

С 1985 года — на пенсии.

Инициатор и активный участник создания музея этнографии и истории греков Приазовья, а также его директор с момента открытия (с 1987 года).

Библиография 
 История Древней Греции / И. А. Папуш (авт.-сост.). — Мариуполь, 1996. — 448с. Ч. 1.
 История Древней Греции / И. А. Папуш (авт.-сост.). — Мариуполь, 1996. — 351с. Ч. 2.
 Папуш Иван Агафонович. История и творчество греков Приазовья (1778—2004): Книга-альбом. — Мариуполь : ЗАО "Газета «Приазовский рабочий», 2005. — 338с. : ил. — Текст на рус. и гр. яз. — ISBN 966-8208-23-4.
 Папуш Иван Агафонович. Греки Приазовья в годы Великой Отечественной войны. 1941—1945 гг. — Мариуполь : Предприятие "Газета «Приазовский рабочий», 2000. — 56 с. : ил. — ISBN 966-7052-60-5.
 Папуш Иван Агафонович. Народному образованию п. Сартана — 100 лет!. — Мариуполь : ЗАО "Газета «Приазовский рабочий», 2007. — 112с. : ил. — ISBN 966-8208-54-4.
 Папуш Иван Агафонович. Сартана: прошлое и настоящее (взгляд сквозь годы) 1778—2000 гг. — Мариуполь : ЗАО Газета «Приазовский рабочий», 2002. — 328с. : фотоил. — ISBN 966-7052-99-0.
 Папуш Иван Агафонович. Творческая деятельность греков Приазовья. Конец XIX—XX век: Энциклопедический справочник. — Мариуполь : Предприятие "Газета «Приазовский рабочий», 2000. — 159с. : фото — ISBN 966-7052-81-8.

Примечания

Источники 
 
 
 Иван Джувага. Почётный мариуполец Иван Папуш. // Ильичёвец. 27 июня 2009 года, № 68.
 

Почётные граждане Мариуполя
Краеведы Мариуполя
Выпускники Донецкой музыкальной академии
Директора музеев Украины
Долгожители Украины